A magyar jégkorongkupát 1964-től írja ki a Magyar Jégkorong Szövetség. A sorozatot 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupának hívták. A kupát általában kieséses rendszerben rendezik, de sokszor (a kevés csapat miatt) körmérkőzéses formában játszották.

Az 1978–79-es és 1983–84-es szezonhoz két kupaküzdelem is tartozik.

1980-ban, a sorozatban tizedszer megnyert bajnokság után a Ferencváros játékosai a szakvezető leváltását kérték, de mivel a klub az edző mellett állt ki, a játékosok nagy része átigazolt az ekkor létrehozott Fóti TSZ SE-be. Bár a csapat nem indult az első osztályban, a kupát megnyerte. A következő szezontól a játékosok ismét visszaigazoltak a Fradiba.

Az eddigi döntők 

* körm: körmérkőzés; b: büntetőkkel; hh: hirtelen halál

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap). 

Helyszín: A nem jelölt városú helyszínek mind Budapesten vannak. A Megyeri út az Újpesti TE pályája.

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport
Népsport évkönyv
A JÉGKORONG MAGYAR KUPA GYŐZTESEI

Lásd még 
Magyar jégkorongbajnokság

Magyar jégkorong